Бернат () — имя и фамилия. Форма древнегерманского имени Бернард (Bernhard): bero (медведь) + hart, hard (сильный, стойкий, отважный).

Имя 
 Бернат I (ум. 950 или 956) — граф Рибагорсы, родоначальник Рибагорсской династии.

Фамилия 
 Бернат, Антония (род. 1981) — британская и американская актриса.
 Бернат, Иосиф (1834—?) — чешский статистик, автор ряда научных трудов.
 Бернат, Иштван (род. 1989) — венгерский боксёр.
 Бернат, Мигель (род. 1957) — аргентинский шахматист, международный мастер (1978).
 Бернат, Хуан (род. 1993) — испанский футболист, защитник клуба «Бавария» (Мюнхен).
 Бернат, Энрике (1923—2003) — основатель испанской компании Chupa Chups.
 Бернат, Ян (род. 2001) — словацкий футболист.

См. также 
 Бернатек

Примечания